Гролло (, : Grol) — деревня на юго-западе общины А-эн-Хюнзе в нидерландской провинции Дренте, расположенная на холмах , на шоссе  между деревнями  и .

История 
В XV веке, многие земли и имущество в Гролло принадлежали ассенскому аббатству. В 1853 году Гролло, которое до этого относилось к приходу Ролде, стало приходом реформатской церкви. В том же году была завершена неоклассическая зальная церковь () с часами 1422 года во фронтальной башне.  — .

В 1918 году в деревне появился паровой трамвай через  до Ассена. Этот маршрут был отменен в 1947 году.

Название 

Название деревни упоминается в разных источниках:

Значение названия на дрентском диалекте нидерландского языка — зелёный лес, . Топонимически оно связано с  ((«красный лес»), ),  ((«жёлтое поле»), ) и Гелбруком ((«жёлтый заболоченный лес»), ). У Гролло та же топонимика, что и у Грунло.

Неофициальное название Гролло — «Блюзовая деревня Гролло» (), ().

Харри Мюске 

Блюзовый певец  много лет жил в фермерском доме в Гролло. Этот дом его группа Cuby + Blizzards использовала в качестве репетиционной. 1 июня 2011 года в доме был открыт музей группы — . Слово Grollo (с единственной буквой «o» на конце слова) использовалось, среди прочего, в названии альбома Cuby + Blizzards Greetings from Grollo.

В центре деревни установлен бюст Мюске.

Спорт и отдых 
В Гролло, начиная с 2106 года, в июне месяце проводится «Holland International Blues Festival». В 2020 году, из-за пандемии COVID-19, фестиваль был перенесён на 2021 год, но, в марте 2021 года, оргкомитет объявил о переносе фестиваля на 9—11 июня 2022 года.

Зона отдыха «De Berenkuil» находится недалеко от Гролло. В деревне также находится один из первых парков для скалолазания в Нидерландах. Используя различные маршруты с препятствиями и канатные дороги можно пробираться через лес и переправляться над прудом de Kleine Moere.

Местный спортивный клуб — , где играют в футбол и волейбол, занимаются физкультурой, гимнастикой и танцами.

Известные жители 

  (1941—2011), певец .
  (1949), спортивный журналист , является одним из организаторов Holland International Blues Festival.
 Эгберт Штройер (1954), мотогонщик (шоссейно-кольцевые мотогонки, мотоцикл с коляской).

Интересные факты 
 Жители деревни имеют прозвища (дрентский диалект): Knollen (клу́бни, свёклы), Knollebieters(клубнееды, свёклоеды), Bokken (козлы́).

Примечания

Ссылки 
 Гролло на сайте Encyclopedie Drenthe
 Сайт Гролло
 Карта Гролло
 Сайт Old Grol
  C+B museum Grolloo
 RTV Drenthe

Населённые пункты Дренте